

“Stadio comunale” o “stadio Comunale” si riferisce a quegli impianti sportivi multifunzione di proprietà comunale che non abbiano un nome.

Italia 
 Stadio comunale ad Acireale
 Stadio comunale a Borgosesia
 Stadio comunale a Chiavari
 Stadio comunale a Darfo Boario Terme
 Stadio comunale a Fiorenzuola d'Arda
 Stadio comunale a Mogliano Veneto
 Stadio comunale a Monselice
 Stadio comunale a Piacenza (1920-69)
 Stadio comunale a Piancastagnaio
 Stadio comunale a San Giovanni in Marignano
 Stadio comunale a Sanremo
 Stadio comunale a Telgate
 Stadio comunale a Teramo
 Stadio comunale a Trani
 Stadio comunale a Valenza

Altre occorrenze 
 Stadio comunale, nome dello stadio Renato Dall'Ara di Bologna dal 1945 al 1983
 Stadio comunale, nome ufficiale dello Stadio Matusa di Frosinone (1932-2017)
 Stadio comunale, nome dello stadio Renzo Barbera di Palermo dal 1948 al 2002
 Stadio comunale, nome dello stadio Leonardo Garilli di Piacenza dal 1969 al 1997
 Stadio comunale, nome dello stadio olimpico di Torino dal 1945 al 2005

Portogallo 
 Stadio comunale ad Aveiro

Repubblica Ceca 

 Stadio comunale a Uherské Hradiště

Romania 
 Stadio comunale a Brăila
 Stadio comunale a Vaslui

Spagna
 Stadio comunale di Can Misses a Ibiza

Svizzera 
 Stadio comunale a Bellinzona

Pagine correlate 
 Stadio municipale